Mats Jonsson och liknande namn kan avse:

 Mats Jonson (född 1947), svensk fysiker
 Mats Jonsson (rallyförare) (född 1957), svensk rallyförare
 Mats Jonsson (född 1973), svensk serieskapare